Pons Racing är ett tävlingsstall för bilar och motorcyklar. Stallet tävlar i bilsport i World Series by Renault och i motorcykelsporten roadracing i Moto2. Pons Racing grundades av den spanske roadracingföraren Sito Pons 1982, när han själv deltog i 250cc-klassen i Roadracing-VM. Teamet har deltagit i klasserna MotoGP, Moto2, Moto3 och 250GP. Förutom Sito Pons egna VM-titlar i 250GP har teamet en VM-titel i Moto2 genom Pol Espargaró som vann Roadracing-VM 2013.

Grand Prix Roadracing 
Sito Pons började tävla i eget stall redan 1982. Han gjorde några starter i 250-klassen 1982 och 1983. Roadracing-VM 1984 tävlade han hela säsongen med en JJ Cobas och tog sin och teamets första Grand Prix-seger i Spaniens Grand Prix på Jaramabanan. Säsongerna 1986-1989 kallades teamet Campsa Honda och Pons körde en Honda NSR 250cc. Han blev världsmästare 1988 och 1989.

500GP
Campsa Honda gick 1990 upp i den stora klassen, 500cc. Pons körde nu en Honda NSR 500cc. Han drog sig tillbaka från tävlandet efter säsongen 1991 och koncentrerade sig på att leda Pons Racing. Roadracing-VM 1992 körde Àlex Crivillé för teamet som nu kallades Campsa Honda Pons. Criville tog sin och teamets första seger i 500GP med vinsten 1992 på TT Circuit Assen. Cigarettmärket Marlboro blev huvudsponsor 1993. Samma år ställde Pons racing upp i 250-klassen med Alberto Puig. Crivillé gick till Hondas märkesteam 1994 och ersattes i 500GP av Puig. Det tvååriga samarbetet med Marlboro hade också tagit slut och huvudsponsor 1994 var cigarettmärket Ducados.

Förare, motorcyklar och teamnamn

Bilsport 
Sito Pons valde att gå in i bilsport samtidigt som han fortsatte att leda Pons Racing i MotoGP. De ställde upp i World Series by Nissan 2004 med Heikki Kovalainen och Adrián Vallés som förare. Det blev en stor succé. Kovalainen vann sex race och blev mästare och Vallés tog tre tredjeplatser och blev 10:e. Nästa år tog Renault över World Series. Vallés vann två race och blev också tvåa totalt i World Series by Renault 2005. Pons racing har tävlat i World Series alla säsonger sedan dess men har inte uppnått liknande framgångar.

Källor

Externa länkar 
 http://www.ponsracing.com/

MotoGP-stall